gmina Banie ===>  Гмина Бане
 gmina Barlinek ===>  Гмина Барлинек
 gmina Barwice ===>  Гмина Барвице
 gmina Białogard ===>  Гмина Бялогард
 gmina Biały Bór ===>  Гмина Бялы-Бур
 gmina Bielice ===>  Гмина Белице
 gmina Bierzwnik ===>  Гмина Бежвник
 gmina Biesiekierz ===>  Гмина Бешекеж
 gmina Bobolice ===>  Гмина Боболице
 gmina Boleszkowice ===>  Гмина Болешковице
 gmina Borne Sulinowo ===>  Гмина Борне-Сулиново
 gmina Brojce ===>  Гмина Бройце
 gmina Brzeżno ===>  Гмина Бжежно
 gmina Będzino ===>  Гмина Бендзино
 gmina Cedynia ===>  Гмина Цедыня
 gmina Chociwel ===>  Гмина Хоцивель
 gmina Chojna ===>  Гмина Хойна
 gmina Choszczno ===>  Гмина Хощно
 gmina Czaplinek ===>  Гмина Чаплинек
 gmina Człopa ===>  Гмина Члопа
 gmina Darłowo ===>  Гмина Дарлово
 gmina Dobra (Szczecińska) ===>  Гмина Добра (Щецин)
 gmina Dobra (powiat łobeski) ===>  Гмина Добра (Лобезский повят)
 gmina Dobrzany ===>  Гмина Добжаны
 gmina Dolice ===>  Гмина Долице
 gmina Drawno ===>  Гмина Дравно
 gmina Drawsko Pomorskie ===>  Гмина Дравско-Поморске
 gmina Dygowo ===>  Гмина Дыгово
 gmina Dziwnów ===>  Гмина Дзивнув
 gmina Dębno (powiat myśliborski) ===>  Гмина Дембно (Мыслибуржский повят)
 gmina Golczewo ===>  Гмина Гольчево
 gmina Goleniów ===>  Гмина Голенюв
 gmina Gościno ===>  Гмина Гошчино
 gmina Gryfice ===>  Гмина Грыфице
 gmina Gryfino ===>  Гмина Грыфино
 gmina Grzmiąca ===>  Гмина Гжмёнца
 gmina Ińsko ===>  Гмина Иньско
 gmina Kalisz Pomorski ===>  Гмина Калиш-Поморски
 gmina Kamień Pomorski ===>  Гмина Камень-Поморски
 gmina Karlino ===>  Гмина Карлино
 gmina Karnice ===>  Гмина Карнице
 gmina Kobylanka ===>  Гмина Кобылянка
 gmina Kozielice ===>  Гмина Козелице
 gmina Kołbaskowo ===>  Гмина Колбасково
 gmina Kołobrzeg ===>  Гмина Колобжег
 gmina Krzęcin ===>  Гмина Кшенцин
 gmina Lipiany ===>  Гмина Липяны
 gmina Malechowo ===>  Гмина Малехово
 gmina Manowo ===>  Гмина Маново
 gmina Marianowo ===>  Гмина Марьяново
 gmina Maszewo (powiat goleniowski) ===>  Гмина Машево (Голенювский повят)
 gmina Mielno ===>  Гмина Мельно
 gmina Mieszkowice ===>  Гмина Мешковице
 gmina Mirosławiec ===>  Гмина Мирославец
 gmina Międzyzdroje ===>  Гмина Мендзыздрое
 gmina Moryń ===>  Гмина Морынь
 gmina Myślibórz ===>  Гмина Мышлибуж
 gmina Nowe Warpno ===>  Гмина Нове-Варпно
 gmina Nowogard ===>  Гмина Новогард
 gmina Nowogródek Pomorski ===>  Гмина Новогрудек-Поморски
 gmina Osina ===>  Гмина Осина
 gmina Ostrowice ===>  Гмина Островице
 gmina Pełczyce ===>  Гмина Пелчице
 gmina Polanów ===>  Гмина Полянов
 gmina Police ===>  Гмина Полице
 gmina Postomino ===>  Гмина Постомино
 gmina Połczyn-Zdrój ===>  Гмина Полчин-Здруй
 gmina Przelewice ===>  Гмина Пшелевице
 gmina Przybiernów ===>  Гмина Пшибернов
 gmina Pyrzyce ===>  Гмина Пыжице
 gmina Płoty ===>  Гмина Плоты
 gmina Radowo Małe ===>  Гмина Радово-Мале
 gmina Recz ===>  Гмина Реч
 gmina Resko ===>  Гмина Реско
 gmina Rewal ===>  Гмина Реваль
 gmina Rymań ===>  Гмина Рымань
 gmina Rąbino ===>  Гмина Ромпино
 gmina Sianów ===>  Гмина Щанов
 gmina Siemyśl ===>  Гмина Шемышль
 gmina Stara Dąbrowa ===>  Гмина Стара-Домброва
 gmina Stare Czarnowo ===>  Гмина Старе-Чарново
 gmina Stargard Szczeciński ===>  Гмина Старгард-Щециньски
 gmina Stepnica ===>  Гмина Степница
 gmina Suchań ===>  Гмина Сухань
 gmina Szczecinek ===>  Гмина Щецинек
 gmina Sławno (powiat sławieński) ===>  Гмина Славно (Славеньский повят)
 gmina Sławoborze ===>  Гмина Славобоже
 gmina Trzcińsko-Zdrój ===>  Гмина Тшчиньско-Здруй
 gmina Trzebiatów ===>  Гмина Тшебятов
 gmina Tuczno ===>  Гмина Тучно
 gmina Tychowo ===>  Гмина Тыхово
 gmina Ustronie Morskie ===>  Гмина Устроне-Морске
 gmina Warnice ===>  Гмина Варнице
 gmina Wałcz ===>  Гмина Валч
 gmina Widuchowa ===>  Гмина Видухова
 gmina Wierzchowo ===>  Гмина Вежхово
 gmina Wolin ===>  Гмина Волин
 gmina Węgorzyno ===>  Гмина Венгожино
 gmina Złocieniec ===>  Гмина Злоченец
 gmina Łobez ===>  Гмина Лобез
 gmina Świdwin ===>  Гмина Швидвин
 gmina Świerzno ===>  Гмина Швешно
 gmina Świeszyno ===>  Гмина Швешино

См. также Повяты Западно-Поморского воеводства,  Города Западно-Поморского воеводства

 
Списки:Польша